Abelbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Abelbeck (Gerhard Abelbeck; 1912–1997), deutscher Sportwissenschaftler und -funktionär

Abelbeck steht für:

 Abelbeck, Weiler bei Harber (Soltau), Landkreis Heidekreis, Niedersachsen